Меру́ла — латинская () и итальянская () фамилия. Известные носители:

 Мерула, Павел (1558-1607) — голландский учёный;
 Мерула, Тарквинио (1595—1665) — итальянский органист, скрипач, композитор и педагог;
 Корнелии Мерулы — ветвь одного из старинных родов в Древнем Риме:
 Луций Корнелий Мерула — претор в 198 до н. э. и консул в 193 до н. э.;
 Гней Корнелий Мерула — легат римского сената для урегулирования споров между полисами на Кипре в 162 до н. э.;
 Луций Корнелий Мерула — курульный эдил в 161 до н. э.;
 Луций Корнелий Мерула — консул-суффект в 87 до н. э.

См. также 
 Склерокария эфиопская
 Меруло, Клаудио